Tesla Gigafactory (englisch „Tesla-Großfabrik“) steht für:

 Tesla Gigafactory 1, Batteriezellenfabrik in Storey County, Nevada, USA
 Tesla Gigafactory 2, Photovoltaikfabrik in Buffalo, New York, USA
 Tesla Gigafactory 3, Fabrik für Batteriezellen und Pkws in Shanghai, China
 Tesla Gigafactory 4, auch Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg, Fahrzeugwerk in Grünheide (Mark), Brandenburg, Deutschland
 Tesla Gigafactory 5, Fahrzeugwerk in Del Valle, Texas, USA